Клёповка — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Административный центр Клёповского сельского поселения.

География 
Улицы

Население

Памятники 
В 1967 году в селе Клёповка был установлен алюминиевый памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны работы скульптора И. А. Дарагана.

Примечания 

Населённые пункты Бутурлиновского района